Список лауреатів та номінантів премії «Сатурн» («Золотий сувій» з 1973 по 1977 р.) в категорії «Найкращий науково-фантастичний фільм».

Лауреати та номінанти

1973–1980

1981–1990

1991–2000

2001–2010

2011–2020

2021—

Посилання 
 Переможці та номінанти кінопремії «Сатурн» на сайті IMDb: 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
  

 
Сатурн (премія)